Mihail Kogălniceanu (1817–1891) román történész, író, újságíró, politikus.

Róla elnevezett települések:
 Románia
 Mihail Kogălniceanu (Constanța megye)
 Mihail Kogălniceanu (Ialomița megye)
 Mihail Kogălniceanu (Tulcea megye)